Плугатарь  — фамилия и топоним.

Фамилия 
Плугатарь, Юрий Владимирович (род. 1966) — российский учёный, специалист в области лесоведения, член-корреспондент РАН (2016).

Топоним 
Название населённых пунктов на Украине:
 Плугатарь — село в  Широковском районе Днепропетровской области.
 Плугатарь — село в Беловодском районе Луганской области.
 Плугатарь — село в Талалаевском районе Черниговской области.